Corby - localidade na Northamptonshire, Inglaterra
Corby (distrito) - distrito na Northamptonshire, Inglaterra
Corby (cratera) - uma cratera marciana
Corby Glen - localidade na Lincolnshire, Inglaterra
Corby Hill - localidade na Cúmbria, Inglaterra
Great Corby - localidade na Cúmbria, Inglaterra
Little Corby - localidade na Cúmbria, Inglaterra